Reinoud van Brederode kan verwijzen naar:

 Reinoud I van Brederode (1336 - 1390), heer van Brederode, graaf van Gennep
 Reinoud II van Brederode (1415- 1473), heer van Brederode, Vianen en Ameide
 Reinoud III van Brederode (1492- 1556), heer van Brederode en Vianen, burggraaf van Utrecht, houtvester en jagermeester van Holland, lid van de Raad van State, vader van Hendrik van Brederode (1531-1568)
 Reinoud IV van Brederode (1520- 1584), heer van Kloetinge, Asten, Reeuwijk en Voshol, heer van Brederode
 Reinoud van Brederode (1534), zoon van Reinoud III van Brederode, gestorven op jonge leeftijd
 Reinoud van Brederode (1548-1634), zoon van Reinoud III van Brederode, heer van de Bolswaert
 Reinoud van Brederode (1567-1633), heer van Veenhuizen, Spanbroek, Oosthuizen, Etershem, Hobreede en Kwadijk, president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, lid van de Ridderschap van Holland, schoonzoon van Johan van Oldenbarnevelt